Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população estimada no ano de 1929, com a divisão territorial administrativa, os topônimos e a ortografia da época.

Ligações externas 
 Mapa da divisão territorial paulista 1930-1933
 Mapa da densidade populacional dos municípios do estado de São Paulo em 1931

Populacao
1929